Rita de Cássia — santa da Igreja Católica
Irmãos Santa Rita — literatos brasileiros Antônio Francisco de Santa Rita e Antônio Francisco de Santa Rita Júnior
 Guilherme de Santa-Rita — artista plástico português conhecido como Santa-Rita Pintor

Brasil

Municípios 
Santa Rita (Maranhão)
Santa Rita (Paraíba)
Santa Rita do Trivelato — em Mato Grosso
Santa Rita do Pardo — no Mato Grosso do Sul
Santa Rita do Tocantins — em Tocantins

Goiás 
Santa Rita do Araguaia
Santa Rita do Novo Destino

Minas Gerais 
Santa Rita de Caldas
Santa Rita de Ibitipoca
Santa Rita do Itueto
Santa Rita de Jacutinga
Santa Rita de Minas
Santa Rita do Sapucaí

São Paulo 
Santa Rita d'Oeste
Santa Rita do Passa Quatro

Distritos 
Santa Rita de Ouro Preto
Santa Rita do Ribeira — de Miracatu, São Paulo
Santa Rita do Rio do Peixe — de Ferros, Minas Gerais
Santa Rita do Weil — de São Paulo de Olivença, Amazonas
Santa Rita da Floresta — de Cantagalo, Rio de Janeiro

Bairros 
Santa Rita (Coronel Fabriciano)
Santa Rita (Macapá)

Times de futebol 
Associação Atlética Santa Rita — de Sorocaba
Sport Club Santa Rita — de Boca da Mata, Alagoas

Municípios das Filipinas 
Santa Rita (Pampanga)
Santa Rita (Samar)

Honduras 
Santa Rita (Copán) — município
Santa Rita (Santa Bárbara) — cidade
Santa Rita (Yoro) — cidade

Venezuela 
Santa Rita (Aragua) — capital do município de Francisco Linares Alcántara
Santa Rita (Zulia) — capital do município homônimo

Outros países 
Santa Rita (El Salvador) — município do departamento de Chalatenango
Santa Rita (Montana) — região censitária dos Estados Unidos
Santa Rita (Paraguai) — cidade
Santa Rita de Siguas (distrito) — no Peru

Desambiguações de topônimos